Ел Асолеадеро има више значења:

 Ел Асолеадеро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Асолеадеро (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Асолеадеро (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Асолеадеро, Ла Техонера (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Асолеадеро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Асолеадеро (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику